Тимотиевич — фамилия.

Известные представители 
 Тимотиевич, Иван Иванович (1895—1980) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Тимотиевич, Милош (род. 1975) — сербский актёр.